LAN Colombia – compagnia aerea colombiana
Les Aires – comune francese
Aires – personaggio della saga Il Mondo Emerso
Aires – danza folcloristica argentina